Хвойна (Болгарія) () — село в Смолянській області Болгарії.
 Хвойна (Росія) () — селище міського типу в Новгородській області Російської Федерації.